Дмитрий Николаевич Богославский (род. 15 августа 1985 года, Минск, Белорусская ССР, СССР) — белорусский драматург, режиссёр, актёр.

Биография 
Родился 15 августа 1985 года в Минске. До 2002 года проживал в Элисте, Республика Калмыкия.

В 2005 году окончил Минский государственный колледж искусств по направлению «Режиссура массовых обрядов и праздников, организация культурно-досуговой деятельности». В 2010 году окончил Белорусскую государственную Академию искусств по направлению «Режиссура драматического театра/эстрада».

С 2008 по 2019 год Богославский являлся артистом Белорусского государственного молодежного театра. Театральные работы Богославского неоднократно отмечались грамотами и благодарностями. В 2015 году за роль Треплева в спектакле «Чехов. Комедия. Чайка» получил диплом II Молодежного театрального форума стран СНГ, Балтии и Грузии «За разностороннюю театральную одаренность».

С 2019 года является режиссером Центра белорусской драматургии при Республиканском театре белорусской драматургии.

Дебютная пьеса «Пешка» была поставлена в Центре белорусской драматургии и режиссуры в 2008 году.

В 2017 и 2019 годах на Фестивале национальной драматургии им. В. И. Дунина-Марцинкевича (г. Бобруйск, Беларусь) пьесы «Точки на временной оси» и «Тихий шорох уходящих шагов» получили гран-при в номинации «Лучшая пьеса современного белорусского драматурга».

В 2012−2013 гг. пьесы «Любовь людей» и «Тихий шорох уходящих шагов» победили в интернет-голосовании «Конкурс Конкурсов» в рамках проекта «Новая пьеса» Всероссийского театрального фестиваля «Золотая маска».

Пьеса «Внешние побочные» стала лауреатом независимой литературной премии «Дебют-2013» в номинации Драматургия.

Как режиссер Дмитрий Богославский дебютировал в Театре-студии им. Е. Мировича с дипломным спектаклем «Россия Живаго» по либретто М. Бартенева, на музыку А. Журбина «Доктор Живаго» в 2009 году. Спектакли Богославского неоднократно участвовали в международных театральных фестивалях и форумах. Спектакль «Саша, вынеси мусор» по пьесе Н. Ворожбит, поставленный Богославским в Белорусском государственном молодежном театре, стал номинантом Национальной театральной премии Республики Беларусь в 2016 году. В 2018 году номинантом этой премии также стал спектакль Богославского — «Человек из Подольска» по пьесе Д. Данилова.

Дмитрий Богославский является одним из организаторов Студии альтернативной драмы (САД — сообщество молодых белорусских драматургов). Живет и работает в Минске.

Пьесы 

 «13 первых правил баскетбола сформулированные Джеймсом Нейсмитом»
 «Blondi»
 «PATRIS» (в соавторстве с В.Красовским и С. Анцелевичем)
 «А если завтра нет?»
 «Брачо»
 «Внешние побочные»
 «Девки»
 «Катапульта», пьеса написана на фабрике нарративного театра «Дисциплина» в Новосибирском театре «Старый дом».
 «Любовь Людей»
 «Мабыць?» (Документальная пьеса)
 «Ничыпар. Сказ о бестаможенных временах и пути далеком, но всегда конечном, как полагается, да и не нами то придумано»
 «Остылый солдат Войцек» (по мотивам недописанной пьесы Георга Бюхнера)
 «Перепись населения»
 «Пешка»
 «Руки» (монопьеса)
 «Сватовство» (в соавторстве с В. Красовским)
 «Тихий шорох уходящих шагов»
 «Точки на временной оси» (пьеса написана по 10 документальным фотографиям)
 «Чужие берега»

Конкурсы 
В 2010 году пьеса "Брачо" вошла в шорт-лист Международного драматургического фестиваля «Премьера.тхт», спец-приз жюри в номинации «За боль и ярость в отображении современного мира».

В 2011 году пьеса "Любовь людей" вошла в шорт-лист Международного конкурса драматургов «Евразия-2011»; Список победителей Фестиваля молодой драматургии «Любимовка-2011»; Шорт-лист Международного драматургического конкурса «Литодрама» (специальный приз жюри в номинации «новый матриархат»); 1 место на Международном конкурсе русскоязычной драматургии «Действующие лица-2011»; Приз зрительских симпатий конкурса конкурсов «Новая пьеса» при Национальной театральной премии «Золотая Маска» (2012).

В 2012 году пьеса "А если завтра нет?" вошла в шорт-лист Международного конкурса драматургов «Евразия-2012». Пьесы "Любовь Людей" и "Тихий шорох уходящих шагов" вошли в шорт-лист Независимой литературной премии «Дебют» в номинации «драматургия»; Пьеса "Тихий шорох уходящих шагов" вошла в список победителей Фестиваля молодой драматургии "Любимовка-2012", и получила приз интернет голосования конкурса конкурсов «Новая пьеса» при Национальной театральной премии «Золотая Маска» (2013).

В 2013 году пьеса "Внешние побочные" вошла в шорт-лист программы «Первая читка» Международного театрального фестиваля «Пять вечеров» им. Александра Володина; Шорт-лист в номинации «Пьеса для камерной сцены» Международного конкурса драматургов «Евразия-2013»; Пьеса "Тихий шорох уходящих шагов" получила вторую премию в номинации «Пьеса на свободную тему» Международного конкурса драматургов «Евразия-2013». Пьеса "PATRIS" в соавторстве с В. Красовским и С. Анцелевичем вошла в список победителей Фестиваля молодой драматургии "Любимовка-2013". В этом же году стал лауреатом независимой литературной премии «Дебют» в номинации «Драматургия» с пьесами «Внешние побочные» и «Девки».

В 2015 году пьеса «Остылый солдат Войцек» вошла в лонг-лист конкурса новой драматургии «Ремарка», пьеса «Внешние побочные» стала победителем Международного драматургического конкурса «ЛитоДрама» при литературном институте им. М. Горького в номинации «пьеса без действия»; пьеса "Blondi" вошла в список победителей Фестиваля молодой драматургии "Любимовка-2015".

В 2016 году пьеса «Точки на временной оси» вошла в список победителей первого независимого Конкурса-фестиваля современной белорусской драматургии «WriteBox».
В 2017 году на VI Фестивале национальной драматургии им. В.И. Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск, Беларусь) пьеса «Точки на временной оси» получила гран-при в номинации «Лучшая пьеса современного белорусского драматурга»; вошла в off-программу Фестиваля молодой драматургии «Любимовка-2017» (Выбор Павла Руднева).
В 2018 году пьеса «13 первых правил баскетбола сформулированные Джеймсом Нейсмитом» вошла в ТОП-10 независимого интернет конкурса драматургов «Старый конь».
В 2019 году на VII Фестивале национальной драматургии им. В.И. Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск, Беларусь) пьеса «Тихий шорох уходящих шагов» получила гран-при в номинации «Лучшая пьеса современного белорусского драматурга»; Пьеса «13 первых правил баскетбола сформулированные Джеймсом Нейсмитом» вошла в лонг-лист конкурса новой драматургии «Ремарка».
В 2021 году пьеса «Катапульта» стала победителем в номинации «Пьеса для большой сцены» Международного конкурса драматургов «Евразия 2021»; лауреат в номинации "XXI-век" Независимого международного конкурса современной драматургии ИСХОДНОЕ СОБЫТИЕ XXI ВЕК; Вошла в оff-программу Фестиваля молодой драматургии «Любимовка-2021» (Выбор Виктора Рыжакова); вошла в лонг-лист агрегатора конкурсов русскоязычной драматургии "Кульминация";

Постановки 

 Центр Белорусской Драматургии при Республиканском театре белорусской драматургии, спектакль «Пешка», реж. С. Анцелевич, 2008 год, Минск, Беларусь.
 Центр Белорусской Драматургии при Республиканском театре белорусской драматургии, спектакль «Руки», реж. С. Анцелевич, 2009 год, Минск, Беларусь.
 Театр-студия им. Е. А. Мировича, спектакль «Свой берег» по пьесе «Чужие берега», реж. Е. Медякова 2010 год, Минск, Беларусь.
 Белорусский государственный молодежный театр, спектакль «Волшебное кольцо», реж. Е. Ивкович, 2012 год, Минск, Беларусь.
 Московский академический театр им. В. Маяковского, спектакль «Любовь людей», реж. Н. Кобелев 2012 год, Москва, Россия.
 Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», спектакль «Любовь людей», реж. И. Орлов 2012 год, Новосибирск, Россия.
 Русский республиканский драматический театр им. М. Ю. Лермонтова, спектакль «Любовь людей», реж. Е. Ланцов, 2012 год, Абакан, Россия.
 Государственный русский драматический театр им. Н. А. Бестужева, спектакль «Любовь людей», реж. П. Зобнин, 2012 год, Улан-Удэ, Россия.
 Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн», спектакль «Patris» в соавторстве с С. Анцелевичем и В. Красовским, реж. С. Анцелевич, 2013 год, Минск, Беларусь.
 Республиканский театр белорусской драматургии, спектакль «Тихий шорох уходящих шагов», реж. Ш.Дыйканбаев, 2013 год, Минск, Беларусь.
 Московский театр драмы и комедии на Таганке, спектакль «Любовь людей», реж. Ю. Ардашев, 2013 год, Москва, Россия.
 Киевский академический «Молодой театр», спектакль «Любовь людей», реж. С. Жирков, 2013 год, Киев, Украина.
 Blackbox theatre Mongolia, спектакль «Любовь людей», реж. О. Юмов 2013 год, Улан-Батор, Монголия.
 Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина, спектакль «Тихий шорох уходящих шагов», реж. О. Рыбкин, 2013 год, Красноярск, Россия.
 Государственный академический русский драматический театр республики Башкортостан, спектакль «Любовь людей», реж. И. Черкашин, 2013 год, Уфа, Россия.
 Ирбитский муниципальный драматический театр им. А. Н. Островского, спектакль «Любовь людей», реж. Л. Допуа, 2013 год, Ирбит, Россия.
 Национальный академический театр им. Я. Купалы, спектакль «Тата» по пьесе «Тихий шорох уходящих шагов», реж. Е. Аверкова, 2014 год, Минск, Беларусь.
 Республиканский театр белорусской драматургии, спектакль «А если завтра нет?», реж. А.Гарцуев, 2014 год, Минск, Беларусь.
 Республиканский театр белорусской драматургии, спектакль «Финт-круазе» по пьесам «Перепись населения» и «Сватовство» в соавторстве с В.Красовским, реж. С.Науменко, 2014 год, Минск, Беларусь.
 Республиканский театр белорусской драматургии, документальный спектакль «Мабыць?», реж. А.Марченко, 2014 год, Минск, Беларусь.
 «Teatr Współczesny w Warszawie», спектакль «Sazka» по пьесе «Тихий шорох уходящих шагов», реж. В. Урбаньский, 2014 год, Варшава, Польша.
 Курганский государственный театр драмы, спектакль «Любовь людей», реж. И. Зужбицкая, 2014 год, Курган, Россия.
 Русский республиканский драматический театр им. М. Ю. Лермонтова, спектакль «Тихий шорох уходящих шагов», реж. Е. Ланцов, 2014 год, Абакан, Россия.
 Казанский государственный театр юного зрителя, спектакль «Любовь людей», реж. Т. Имамутдинов, 2014 год, Казань, Россия.
 Белорусский Государственный Академический Музыкальный Театр, спектакль «Моя прекрасная леди», сценическая редакция либретто А. Дж. Лернера, реж. А. Моторная, 2015 год, Минск, Беларусь.
 Республиканский театр белорусской драматургии, спектакль «Любовь людей», реж. А.Гарцуев, 2015 год, Минск, Беларусь.
 Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова, спектакль «Тихий шорох уходящих шагов», реж. А. Маликов, 2015 год, Тобольск, Россия.
 Лысьвенский театр драмы им. А. А. Савина, спектакль «Тихий шорох уходящих шагов», реж. А. Терехин, 2015 год, Лысьва, Россия.
 Марийский национальный театр драмы им. Шкетана, спектакль «Любовь людей», реж. А. Ямаев, 2015 год, Йошкар-Ола, Россия.
 Калужский областной драматический театр, спектакль «Тихий шорох уходящих шагов», реж. И. Миневцев, 2015 год, Калуга, Россия.
 Красноярский музейный центр, спектакль «Блонди», реж. А. Терехин, 2016, Красноярск, Россия.
 Челябинский Государственный драматический камерный театр, спектакль «Тихий шорох уходящих шагов», реж. О. Хапов, 2016, Челябинск, Россия.
 «Этюд-театр» и «Площадка 51», спектакль «Любовь людей», реж. С. Серзин, 2016, Санкт-Петербург, Россия.
 Teatrul Clasic Ioan Slavici, спектакль «Iubirea la oameni» (Любовь людей), реж. Vlad Massaci, 2016, Арад, Румыния.
 «Маленький театр» Александра Сучкова, спектакль «А если завтра нет?», реж. А. Сучков, 2016, Нижний Новгород, Россия.
 Тбилисский Академический театр им. К. Марджанишвили, спектакль «Любовь людей», реж. Н. Сабишвили, 2016, Тбилиси, Грузия.
 Teatrul National Radu Stanca Sibiu, спектакль «Iubirea la oameni» (Любовь людей), реж. Bogdan Saratean, 2016, Сибиу, Румыния.
 Teatrul Nottata, спектакль «Iubirea la oameni» (Любовь людей), реж. Е. Беркович, 2017, Бухарест, Румыния.
 Театр им. Алехандро Валенсио, спектакль «Blondi», реж. В. Таныгин, 2017, Москва, Россия.
 «Золотi Ворота», спектакль «Тату, ти мене любив?» по пьесе «Тихий шорох уходящих шагов», реж. С. Жирков, 2017, Киев, Украина.
 Кировский областной ордена трудового красного знамени драматический театр им. С. М. Кирова, спектакль «Тихий шорох уходящих шагов», реж. З. Пантелеев, 2017, Киров, Россия.
 Театр-студия «Первый театр», спектакль «Blondi», реж. С. Чехов, 2017, Новосибирск, Россия.
 Государственный театр Наций, спектакль «Вагон системы Полонсо» по роману А.Солженицына «Красное колесо», реж. Т. Баталов, 2017, Москва, Россия.
 Могилевский областной театр драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича, спектакль «Точки на временной оси», реж. Т. Троянович, 2017, Бобруйск, Беларусь.
 Белорусский государственный молодежный театр, спектакль «И не нами то придумано» по пьесе «Ничыпар. Сказ о бестаможеных временах и пути далеком, но всегда конечном, как полагается, да и не нами то придумано», реж. Д. Паршин, 2018, Минск, Беларусь.
 Экспериментальное творческое объединение «SferArta», спектакль «Blondi», реж. Е. Аск, 2018 год, Симферополь, Крым.
 Калининградский областной драматический театр, спектакль «А если завтра нет?», реж. А. Серенко, 2018, Калининград, Россия.
 Месхетинский профессиональный Государственный драматический театр, спектакль «А если завтра нет?», реж. А. Савченко, 2018, Ахалцыхе, Грузия.
 Театрально-зрелищное заведение культуры «Актор», спектакль «PATRIS», реж. Д. Захоженко, 2018, Киев, Украина.
 Екатеринбургский Малый драматический театр «Театрон», спектакль «Тихий шорох уходящих шагов», реж. И. Турышев, 2018, Екатеринбург, Россия.
 Димитровградский драматический театр им. А. Н. Островского, спектакль «А если завтра нет?», реж. М. Копылов, 2018, Димитровград, Россия.
 Молодежный Театральный Центр «Космос», спектакль-воспоминание «Внешние Побочные», реж. Р. Муромцев, 2018, Тюмень, Россия.
 Могилевский областной театр кукол, спектакль по инсценировке Вольтера «Кандид, или оптимизм», реж. И. Казаков, 2019, Могилев, Беларусь.
 Драматический театр Тихоокеанского флота, спектакль «Любовь Людей», реж. Р. Колотухин, 2019, Владивосток, Россия.
 Театр «ЦЕХЪ», спектакль «Точки на временной оси», реж. В. Юров, 2019, Санкт-Петербург, Россия.
 Лесосибирский городской драматический театр «Поиск», спектакль «13 первых правил баскетбола (сформулированные Джеймсом Нейсмитом)», реж. К.Солдатов, 2019, Лесосибирск, Россия.
 Минский областной драматический театр, спектакль «Дзеўкi» по пьесе «Девки», реж. Д. Обухов, 2019, Молодечно, Беларусь.
 Брестский областной театр кукол, спектакль по инсценировке одноименной книги Ф.Конюхова «Как я стал путешественником», реж. А.Ермак, 2019, Брест, Беларусь.
 Творческая группа «Тикенек», спектакль «Девки», реж. Чагалдак Замирбеков, 2020, Бишкек, Кыргызстан.
 Брестский областной театр кукол, спектакль «Перелетные» по инсценировке сценария мультипликационного фильма Ю.Ароновой «Перелетная», реж. А. Ермак, 2020, Брест, Беларусь.
 Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, спектакль «13 перших правил» по пьесе «13 первых правил баскетбола (сформулированные Джеймсом Нейсмитом)», реж. С. Жирков, 2020, Киев, Украина.
 Иркутское областное государственное бюджетное учреждение культуры Черемховский драматический театр им. В. П. Гуркина, спектакль «Любовь Людей», реж. В. Золотарь, 2020, Черемхово, Россия.
 Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси, спектакль «Тихий шорох уходящих шагов», реж. Д. Федоров, 2020, Брест, Беларусь.
 Могилевский областной драматический театр, спектакль «Пиковая дама» по мотивам повести А. С. Пушкина, реж. И. Казаков, 2020, Могилев, Беларусь.
 Брестский областной театр кукол, спектакль «Крылья бабочки» по пьесе «Никогда не воюйте с пчелами», реж. А. Ермак, 2020, Брест, Беларусь.
 Государственный театр наций, спектакль по инсценировке одноименного романа Мишеля Уэльбека «ПОКОРНОСТЬ», реж. Т. Баталов, 2020, Москва, Россия.
 Канский драматический театр, спектакль «Любовь людей», реж. А. Галушин, 2020, Канск, Россия.
 Краснотурьинский театр кукол, спектакль «Умная собачка Соня» по инсценировке одноименной книги А.Усачева, реж. А. Ермак, 2020, Краснотурьинск, Россия.
 Никитинский театр, спектакль «Точки на временной оси», реж. Б. Алексеев, 2020, Воронеж, Россия.
Центр визуальных и исполнительских искусств «ART Corporation», спектакль “13 первых правил баскетбола”, реж. А. Марченко, 2020, Минск, Беларусь.
 Театр СТУДИЯ.project, спектакль «13 первых правил баскетбола, сформулированные Джеймсом Нейсмитом», реж. К. Заборихин, 2021, Москва, Россия.
Брестский областной театр кукол, спектакль «Шерлок младший и Медведь в Лондоне» по одноименной книге THiLO, реж. А. Ермак, 2021, Брест, Беларусь.
Красноярский театр юного зрителя, спектакль «Катапульта», реж. Н. Бетехтин, 2021, Красноярск, Россия.
Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель», спектакль «Тихий шорох уходящих шагов», реж. А. Никитинский, 2021, Ленинградская область, Лодейное поле, Россия.
Ачинский драматический театр, спектакль «Тихий шорох уходящих шагов», реж. Т. Файрузов, 2021, Красноярский край, Ачинск, Россия.
Городской театр Алитуса, спектакль «BROLIAI IR SESERYS» по пьесе «Тихий шорох уходящих шагов», реж. К.Глушаев, 2021, Алитус, Литва.
Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова, спектакль «Любовь людей», реж. В. Золотарь, 2021, Ульяновск, Россия.

Киносценарии 
 «Двадцатьшестадцать», реж. Д.Рачковский, А. Кривецкий, 2016 г.
 Молодежный киноальманах «Мы», новелла «БРАЧО», реж. К. Ерохин, 2017 г.

Спектакли 
 «Россия Живаго» по либретто М. Бартенева, на музыку А. Журбина «Доктор Живаго», (2009) Театр-студия им. Е. Мировича (Минск).
 «Каникулы в Простоквашино», (2010) Современный Художественный Театр (Минск).
 «Саша, вынеси мусор» Н. Ворожбит (2016) Белорусский государственный молодежный театр (Минск).
 «Из жизни насекомых» Н. Олейников (2016), Независимый театрально-музыкальный проект (Минск), спектакль поставлен совместно с режиссером С. Бень.
 «DreamWorks» И. Вырыпаев (2016), Белорусский государственный молодежный театр (Минск).
 «Человек из Подольска» Д. Данилов (2018), Белорусский государственный молодежный театр (Минск).
 «Из жизни ископаемых» Ф. Строппель перевод и адаптация О. Варшавер, Т. Тульчинской (2019) Новый драматический театр (Минск).
 «Сережа очень тупой» Д. Данилов (2020), Центр визуальных и исполнительских искусств ART Corporation (Минск).
 «Людина з…» Д. Данилов (2020), Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра (Киев, Украина).
 «Остаться нельзя уехать» И. Носовский (2021), Театр HomoCosmos (Минск).

Роли в спектаклях 
Белорусский государственный молодежный театр (Минск):

 Алексей, «Дети Ванюшина» С. Найденова, реж. В. Луговая. 2016г.
 Харитоша, «День рождения Волка» сценическая версия тетра, реж. Е. Ивкович 2016 г.
 Деметрий, «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира, реж. И. Сакаев. 2015 г.
 Константин Гаврилович Треплев, «Чехов. Комедия. Чайка» А. Чехова, реж. И. Сакаев. 2014 г.
 Дух острова, «Козий остров» У. Бетти, реж. И. Сакаев. 2014 г.
 Пепа, «Полковник-птица» Х. Бойчева, реж. С. Анцелевич. 2014 г.
 Слуга, «Веер» К. Гольдони, реж. В. Савицкий. 2014 г.
 Иван, «Бесприданница» А. Островского, реж. М. Астафьев. 2014 г.
 Николай Глуховцев, «Любовь студента» по пьесе Л. Андреева «Дни нашей жизни», реж. В. Котовицкий. 2013 г.
 Служка, «Тойбеле и ее Демон» Б. Зингера, реж. Я. Натапов. 2012 г.
 Вася, «Квадратура круга» В. Катаева, реж. Е. Легкин. 2012 г.
 Чиновник, «Обыкновенная история» по роману И. Гончарова, реж. М. Абрамов. 2012 г.
 Селим, «Сестра моя» по повести Г. Сенкевича «Ганя», реж. Е. Аверкова. 2012 г.
 Молодой человек, завсегдатай кафе, «Текилалюбовь» по мотивам рассказа Х.-Л. Борхеса «Мужчина из розового кафе», реж. П. Адамчиков. 2011 г.
 Стефан, «Старая французская сказка», сценический вариант театра, реж. Т. Пацай. 2010 г.
 Ануфриев, «Бег на месте» М. Розовского, реж. М. Абрамов. 2010 г.
 Кот Бабы-Яги, «Василиса Прекрасная» Т. Пацай, реж. Т. Пацай. 2008 г.
 Энрико, «Карьера Челестино» по пьесе Альдо Николаи «Зерно риса», реж. М. Абрамов. 2007 г.
 Парень, «Вяселы Кiрмаш» В. Вольского, реж. М. Абрамов. 2006 г.

Публикации 
 Современная Драматургия № 4/2011, Москва, «Современная драматургия», 2011
 Лучшие пьесы 2011: (сборник). — М.: НФ Всероссийский драматургический конкурс «Действующие лица», Liveboo/Гаятри, 2012
 Молодежный театральный форум. Сборник пьес. МКТС. Москва, 2012
 Современная Драматургия № 1/2013, Москва, «Современная драматургия», 2013
 Современная Драматургия № 4/2013, Москва, «Современная драматургия», 2013
 «Dialog» Miesiecznik poswiecony dramaturgii wspolczesnej ROK LVIII/STYCZEN 2014/NR1(686), Warszawa 2014
 II Молодежный театральный форум стран Содружества, Балтии и Грузии. Сборник пьес. МКТС. Москва, 2014
 Antologia pieselor prezentate in sectiunea «spectacole-lectura»: Festivalul International de Teatru de la Sibiu 2015/ selectie de Claudia Domnicar. — Bucuresti : Paideia, 2015
 Nowa Dramaturgia Bialoruska T.5. Dmitrij Bogoslawski, Warszawa 2016
 III Молодежный театральный форум стран Содружества, Балтии и Грузии. Сборник пьес. МКТС. Москва, 2017
 Nowa Dramaturgia Bialoruska T.7. Zagubieni Warszawa 2018
 Terra Poetica 2018. Альманах молодоi драматургii: збiрка. — К. : Самiт-книга, Киiв, 2018
IV Молодежный театральный форум стран Содружества, Балтии и Грузии. Сборник пьес. МКТС. Москва, 2019

Радиоспектакли 
 Радиоспектакль «Любовь людей», ООО «БИССА», 2012 г.
 Радиоспектакль «Тихий шорох уходящих шагов», ВГТРК «Радио России», реж. Н. Кобелев, 2013г.
 Радиоспектакль «Внешние побочные», ВГТРК «Радио России», реж. Никита Кобелев, 2013 г.
 Радиоспектакль «Комарики», ВГТРК «Радио России», реж. Д. Николаев, 2013 г.
 Радиоспектакль «Сто лет в фотографии», ВГТРК «Радио России», реж. Н. Кобелев, 2014г.
 Радиоспектакль «Круговая чаша» по мотивам пьесы У. Шекспира «Тимон Афинский», ВГТРК «Радио России», реж. Н. Кобелев, 2016 г.
 Радиоспектакль «Упырь» по мотивам повести А. К. Толстого, ВГТРК «Радио России» Н. Кобелев 2017 г.

Примечания 

Театральные деятели XXI века